Suvorovo se poate referi la:

 Suvorovo, oraș în Bulgaria
 Suvorovo - denumirea rusă a orașului  ucrainean Șichirlichitai
 Suvorovo, sat în Ucraina
 Suvorovo, comună (obștină) în Bulgaria